Льюис, Дэвид:
 Льюис, Дэвид Джон (1868—1952) — американский юрист и политик.
 Льюис, Дэвид Келлогг (1941—2001) — американский философ.
 Льюис, Дэвид Малкольм (1928—1994) — видный британский историк древнего мира и эпиграфист (Древняя Греция V—IV вв. до н. э., империя Ахеменидов).
 Льюис, Дэвид Моисей (1909—1981) — канадский адвокат и политик.
 Льюис, Дэвид (1916—2000) — американский актёр кино и телевидения.
 Льюис, Дэвид (1924—2011) — британский бизнесмен, основатель и владелец гостиничной сети .
  (род. 1958) - американский певец, солист R&B-группы Atlantic Starr.
 Льюис, Дэвид (род. 1976) — канадский актёр.
 Примечания